Хомстед има више значења:
 Хомстед (Ајова)
 Хомстед (Нови Мексико)
 Хомстед (Флорида)
 Хомстед (Мисури)
 Хомстед (Пенсилванија)